
Termin -{Bk}- ima više značenja.

 Berklijum, hemijski element.
 BK televizija, televizijska kuća.